|-
|71001 Natspasoc||1999 XL37|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,086|| align=right|15,43|| align=right|4,224||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71002)||1999 XO37|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,218|| align=right|17,79|| align=right|4,582||MBA||7. december 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(71003)||1999 XD38|| align=right|15,2|| align=right|2,863|| align=right|0,075|| align=right|1,95|| align=right|4,842||MBA||3. december 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(71004)||1999 XF38|| align=right|14,5|| align=right|2,531|| align=right|0,155|| align=right|4,17|| align=right|4,025||MBA||3. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(71005)||1999 XN41|| align=right|15,7|| align=right|2,743|| align=right|0,045|| align=right|3,42|| align=right|4,542||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71006)||1999 XQ42|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,158|| align=right|1,31|| align=right|4,172||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71007)||1999 XA43|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,082|| align=right|3,88|| align=right|4,203||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71008)||1999 XS43|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,198|| align=right|6,13|| align=right|4,161||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71009)||1999 XY44|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,180|| align=right|14,55|| align=right|4,207||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71010)||1999 XD45|| align=right|14,9|| align=right|2,349|| align=right|0,078|| align=right|7,22|| align=right|3,600||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71011)||1999 XE45|| align=right|15,9|| align=right|2,742|| align=right|0,069|| align=right|6,10|| align=right|4,541||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71012)||1999 XH49|| align=right|16,0|| align=right|2,627|| align=right|0,080|| align=right|2,10|| align=right|4,258||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71013)||1999 XG50|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,128|| align=right|1,68|| align=right|4,323||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71014)||1999 XW52|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,235|| align=right|6,18|| align=right|4,636||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71015)||1999 XM55|| align=right|14,8|| align=right|2,797|| align=right|0,032|| align=right|4,01|| align=right|4,678||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71016)||1999 XR55|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,144|| align=right|10,42|| align=right|4,407||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71017)||1999 XW55|| align=right|16,1|| align=right|2,771|| align=right|0,084|| align=right|0,46|| align=right|4,611||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71018)||1999 XC57|| align=right|15,0|| align=right|2,970|| align=right|0,163|| align=right|2,42|| align=right|5,118||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71019)||1999 XK57|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,109|| align=right|2,32|| align=right|4,311||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71020)||1999 XW58|| align=right|15,1|| align=right|2,611|| align=right|0,134|| align=right|6,46|| align=right|4,219||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71021)||1999 XY58|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,043|| align=right|13,31|| align=right|4,482||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71022)||1999 XD59|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|16,07|| align=right|4,229||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71023)||1999 XT60|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,208|| align=right|8,79|| align=right|4,520||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71024)||1999 XU60|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,108|| align=right|3,68|| align=right|4,547||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71025)||1999 XZ60|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,203|| align=right|10,23|| align=right|4,293||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71026)||1999 XD62|| align=right|15,1|| align=right|2,581|| align=right|0,120|| align=right|12,10|| align=right|4,146||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71027)||1999 XS62|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,110|| align=right|3,75|| align=right|4,569||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71028)||1999 XJ66|| align=right|16,6|| align=right|2,657|| align=right|0,104|| align=right|8,22|| align=right|4,331||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71029)||1999 XS66|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,075|| align=right|3,17|| align=right|4,440||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71030)||1999 XM67|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,208|| align=right|11,40|| align=right|4,410||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71031)||1999 XE68|| align=right|15,3|| align=right|2,866|| align=right|0,038|| align=right|2,89|| align=right|4,852||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71032)||1999 XE70|| align=right|15,4|| align=right|2,700|| align=right|0,073|| align=right|2,93|| align=right|4,436||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71033)||1999 XU70|| align=right|15,0|| align=right|2,836|| align=right|0,076|| align=right|1,66|| align=right|4,776||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71034)||1999 XK71|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,119|| align=right|1,67|| align=right|4,138||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71035)||1999 XR71|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,154|| align=right|8,21|| align=right|4,515||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71036)||1999 XR72|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,106|| align=right|8,13|| align=right|4,089||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71037)||1999 XF73|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,100|| align=right|2,72|| align=right|4,657||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71038)||1999 XL73|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,060|| align=right|4,30|| align=right|4,559||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71039)||1999 XZ73|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|4,595||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71040)||1999 XG74|| align=right|15,3|| align=right|2,644|| align=right|0,244|| align=right|3,21|| align=right|4,300||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71041)||1999 XQ74|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,084|| align=right|12,14|| align=right|5,097||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71042)||1999 XN77|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,269|| align=right|14,06|| align=right|4,207||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71043)||1999 XB78|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,242|| align=right|4,30|| align=right|4,281||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71044)||1999 XT81|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,082|| align=right|3,16|| align=right|4,844||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71045)||1999 XY84|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,208|| align=right|1,39|| align=right|4,610||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71046)||1999 XC85|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,032|| align=right|12,73|| align=right|5,417||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71047)||1999 XC86|| align=right|14,9|| align=right|2,544|| align=right|0,244|| align=right|2,85|| align=right|4,057||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71048)||1999 XA87|| align=right|14,1|| align=right|2,696|| align=right|0,211|| align=right|12,01|| align=right|4,426||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71049)||1999 XG88|| align=right|15,0|| align=right|2,871|| align=right|0,081|| align=right|1,08|| align=right|4,864||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71050)||1999 XY88|| align=right|13,8|| align=right|3,066|| align=right|0,017|| align=right|10,96|| align=right|5,368||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71051)||1999 XN89|| align=right|15,7|| align=right|2,930|| align=right|0,105|| align=right|2,55|| align=right|5,014||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71052)||1999 XP91|| align=right|14,8|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|4,601||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71053)||1999 XB93|| align=right|15,3|| align=right|2,938|| align=right|0,086|| align=right|2,39|| align=right|5,034||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71054)||1999 XU93|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,174|| align=right|12,29|| align=right|4,437||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71055)||1999 XV93|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,209|| align=right|10,43|| align=right|4,527||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71056)||1999 XY95|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,152|| align=right|5,11|| align=right|4,555||MBA||9. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71057)||1999 XE96|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,059|| align=right|8,24|| align=right|4,279||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71058)||1999 XL96|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,143|| align=right|12,62|| align=right|4,349||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71059)||1999 XP96|| align=right|14,0|| align=right|2,775|| align=right|0,105|| align=right|10,01|| align=right|4,622||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71060)||1999 XL98|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,084|| align=right|2,62|| align=right|5,207||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71061)||1999 XS98|| align=right|13,4|| align=right|3,000|| align=right|0,056|| align=right|9,96|| align=right|5,196||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71062)||1999 XO99|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,141|| align=right|4,96|| align=right|4,126||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71063)||1999 XH101|| align=right|12,6|| align=right|3,057|| align=right|0,061|| align=right|10,95|| align=right|5,343||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71064)||1999 XX103|| align=right|14,7|| align=right|2,696|| align=right|0,122|| align=right|12,23|| align=right|4,427||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71065)||1999 XY105|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,284|| align=right|4,90|| align=right|4,165||MBA||11. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71066)||1999 XL106|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,094|| align=right|14,02|| align=right|4,084||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71067)||1999 XX108|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,035|| align=right|10,44|| align=right|4,316||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71068)||1999 XY109|| align=right|15,1|| align=right|2,520|| align=right|0,097|| align=right|3,26|| align=right|3,999||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71069)||1999 XB110|| align=right|15,5|| align=right|2,574|| align=right|0,154|| align=right|3,65|| align=right|4,128||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71070)||1999 XA112|| align=right|15,1|| align=right|3,107|| align=right|0,077|| align=right|1,04|| align=right|5,477||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71071)||1999 XH112|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,154|| align=right|14,41|| align=right|4,278||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71072)||1999 XL112|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,098|| align=right|12,76|| align=right|5,549||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71073)||1999 XE113|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,057|| align=right|22,22|| align=right|4,391||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71074)||1999 XR115|| align=right|14,7|| align=right|2,651|| align=right|0,088|| align=right|14,24|| align=right|4,315||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71075)||1999 XB117|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,184|| align=right|14,13|| align=right|4,510||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71076)||1999 XV117|| align=right|14,7|| align=right|2,606|| align=right|0,121|| align=right|13,27|| align=right|4,207||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71077)||1999 XZ117|| align=right|16,1|| align=right|2,464|| align=right|0,239|| align=right|6,50|| align=right|3,867||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71078)||1999 XF118|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,117|| align=right|11,78|| align=right|4,161||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71079)||1999 XO118|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,180|| align=right|3,89|| align=right|4,034||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71080)||1999 XD119|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,209|| align=right|6,31|| align=right|4,188||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71081)||1999 XL119|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,095|| align=right|8,88|| align=right|4,361||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71082)||1999 XV120|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,109|| align=right|8,54|| align=right|4,259||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71083)||1999 XO121|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,196|| align=right|12,66|| align=right|4,090||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71084)||1999 XQ121|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,086|| align=right|3,55|| align=right|4,597||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71085)||1999 XX122|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,039|| align=right|5,52|| align=right|4,448||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71086)||1999 XT125|| align=right|15,6|| align=right|2,692|| align=right|0,239|| align=right|12,63|| align=right|4,415||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71087)||1999 XV127|| align=right|13,4|| align=right|3,192|| align=right|0,093|| align=right|15,42|| align=right|5,703||MBA||13. december 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(71088)||1999 XK129|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,015|| align=right|7,24|| align=right|4,419||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71089)||1999 XH132|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,166|| align=right|13,60|| align=right|4,169||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71090)||1999 XW132|| align=right|14,3|| align=right|2,961|| align=right|0,071|| align=right|8,84|| align=right|5,094||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71091)||1999 XN133|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,120|| align=right|13,25|| align=right|4,498||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71092)||1999 XO133|| align=right|14,5|| align=right|2,941|| align=right|0,079|| align=right|12,97|| align=right|5,044||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71093)||1999 XW133|| align=right|14,4|| align=right|3,055|| align=right|0,068|| align=right|10,69|| align=right|5,338||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71094)||1999 XZ133|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,073|| align=right|14,05|| align=right|4,325||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71095)||1999 XM134|| align=right|14,6|| align=right|2,597|| align=right|0,146|| align=right|13,74|| align=right|4,186||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71096)||1999 XR136|| align=right|13,3|| align=right|2,619|| align=right|0,272|| align=right|11,73|| align=right|4,237||MBA||13. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71097)||1999 XQ137|| align=right|14,8|| align=right|2,699|| align=right|0,196|| align=right|12,78|| align=right|4,433||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71098)||1999 XV137|| align=right|13,3|| align=right|2,759|| align=right|0,146|| align=right|17,96|| align=right|4,582||MBA||11. december 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(71099)||1999 XQ138|| align=right|15,1|| align=right|2,851|| align=right|0,100|| align=right|3,10|| align=right|4,814||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71100)||1999 XV139|| align=right|14,6|| align=right|3,027|| align=right|0,054|| align=right|10,81|| align=right|5,266||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71101)||1999 XY140|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,118|| align=right|2,38|| align=right|5,049||MBA||2. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71102)||1999 XH144|| align=right|14,3|| align=right|2,709|| align=right|0,191|| align=right|15,01|| align=right|4,458||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(71103)||1999 XN144|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,190|| align=right|5,69|| align=right|4,069||MBA||11. december 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(71104)||1999 XA145|| align=right|16,1|| align=right|2,603|| align=right|0,219|| align=right|3,50|| align=right|4,199||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71105)||1999 XP151|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,230|| align=right|2,59|| align=right|4,400||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71106)||1999 XS151|| align=right|14,9|| align=right|3,114|| align=right|0,156|| align=right|3,89|| align=right|5,495||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71107)||1999 XT151|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,056|| align=right|7,82|| align=right|5,481||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71108)||1999 XL153|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,053|| align=right|11,64|| align=right|5,115||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71109)||1999 XN153|| align=right|13,7|| align=right|2,755|| align=right|0,174|| align=right|8,21|| align=right|4,571||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71110)||1999 XZ154|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,209|| align=right|12,05|| align=right|4,248||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71111)||1999 XO155|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,063|| align=right|9,40|| align=right|5,476||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71112)||1999 XP155|| align=right|14,1|| align=right|2,685|| align=right|0,072|| align=right|14,37|| align=right|4,398||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71113)||1999 XV155|| align=right|15,9|| align=right|2,729|| align=right|0,021|| align=right|6,35|| align=right|4,507||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71114)||1999 XY155|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,058|| align=right|4,32|| align=right|4,635||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71115)||1999 XW156|| align=right|13,7|| align=right|3,073|| align=right|0,031|| align=right|9,43|| align=right|5,386||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71116)||1999 XO157|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,089|| align=right|4,58|| align=right|5,588||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71117)||1999 XW157|| align=right|14,0|| align=right|2,574|| align=right|0,147|| align=right|14,30|| align=right|4,129||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71118)||1999 XH159|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,121|| align=right|12,78|| align=right|4,361||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71119)||1999 XJ161|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,189|| align=right|12,56|| align=right|4,360||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71120)||1999 XJ162|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,247|| align=right|10,96|| align=right|4,302||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71121)||1999 XY163|| align=right|13,8|| align=right|2,720|| align=right|0,074|| align=right|3,38|| align=right|4,484||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71122)||1999 XC165|| align=right|14,6|| align=right|2,802|| align=right|0,205|| align=right|7,13|| align=right|4,690||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71123)||1999 XM168|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,139|| align=right|13,93|| align=right|4,185||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71124)||1999 XR173|| align=right|13,9|| align=right|2,674|| align=right|0,185|| align=right|11,36|| align=right|4,371||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71125)||1999 XY173|| align=right|14,6|| align=right|2,733|| align=right|0,153|| align=right|8,43|| align=right|4,517||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71126)||1999 XU174|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,127|| align=right|13,91|| align=right|4,406||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71127)||1999 XX175|| align=right|13,6|| align=right|2,769|| align=right|0,181|| align=right|9,77|| align=right|4,607||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71128)||1999 XO176|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,054|| align=right|8,91|| align=right|5,635||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71129)||1999 XQ176|| align=right|14,1|| align=right|2,676|| align=right|0,076|| align=right|15,61|| align=right|4,377||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71130)||1999 XX176|| align=right|14,1|| align=right|2,853|| align=right|0,246|| align=right|34,06|| align=right|4,818||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71131)||1999 XY176|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,207|| align=right|12,52|| align=right|4,312||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71132)||1999 XB177|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,091|| align=right|10,53|| align=right|4,628||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71133)||1999 XQ177|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,153|| align=right|8,23|| align=right|4,703||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71134)||1999 XR177|| align=right|14,5|| align=right|2,953|| align=right|0,064|| align=right|12,16|| align=right|5,074||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71135)||1999 XM178|| align=right|13,5|| align=right|2,992|| align=right|0,032|| align=right|12,65|| align=right|5,176||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71136)||1999 XV178|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,065|| align=right|16,13|| align=right|5,499||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71137)||1999 XQ179|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|3,70|| align=right|5,626||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71138)||1999 XY179|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,159|| align=right|5,68|| align=right|4,476||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71139)||1999 XB180|| align=right|13,6|| align=right|3,090|| align=right|0,072|| align=right|12,06|| align=right|5,432||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71140)||1999 XK180|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,625||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71141)||1999 XX180|| align=right|14,8|| align=right|2,542|| align=right|0,132|| align=right|13,32|| align=right|4,051||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71142)||1999 XP181|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,124|| align=right|12,94|| align=right|4,359||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71143)||1999 XR181|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,209|| align=right|14,52|| align=right|4,193||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71144)||1999 XW182|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,246|| align=right|8,80|| align=right|4,285||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71145)||1999 XA183|| align=right|13,2|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|15,29|| align=right|4,061||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71146)||1999 XQ183|| align=right|14,9|| align=right|2,765|| align=right|0,091|| align=right|9,31|| align=right|4,598||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71147)||1999 XZ183|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,086|| align=right|13,35|| align=right|4,355||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71148)||1999 XV184|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|13,01|| align=right|4,279||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71149)||1999 XE186|| align=right|13,6|| align=right|2,700|| align=right|0,156|| align=right|13,40|| align=right|4,435||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71150)||1999 XW186|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|9,24|| align=right|4,408||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71151)||1999 XZ188|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,104|| align=right|8,69|| align=right|4,636||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71152)||1999 XM189|| align=right|15,1|| align=right|2,769|| align=right|0,106|| align=right|4,60|| align=right|4,608||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71153)||1999 XR190|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,194|| align=right|12,56|| align=right|4,469||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71154)||1999 XJ192|| align=right|14,0|| align=right|2,772|| align=right|0,098|| align=right|8,02|| align=right|4,614||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71155)||1999 XP193|| align=right|13,7|| align=right|2,602|| align=right|0,201|| align=right|15,59|| align=right|4,197||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71156)||1999 XA194|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,109|| align=right|5,90|| align=right|4,463||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71157)||1999 XD194|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,093|| align=right|11,22|| align=right|5,238||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71158)||1999 XQ194|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,078|| align=right|11,68|| align=right|5,283||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71159)||1999 XK195|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,078|| align=right|10,10|| align=right|5,401||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71160)||1999 XS195|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,068|| align=right|15,38|| align=right|4,253||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71161)||1999 XX195|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,172|| align=right|8,63|| align=right|4,602||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71162)||1999 XX197|| align=right|13,5|| align=right|3,076|| align=right|0,083|| align=right|12,12|| align=right|5,393||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71163)||1999 XU199|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,124|| align=right|7,54|| align=right|4,239||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71164)||1999 XF202|| align=right|15,2|| align=right|2,904|| align=right|0,078|| align=right|8,96|| align=right|4,947||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71165)||1999 XJ202|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,090|| align=right|10,44|| align=right|5,364||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71166)||1999 XL203|| align=right|13,1|| align=right|3,174|| align=right|0,100|| align=right|18,96|| align=right|5,654||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71167)||1999 XZ203|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,120|| align=right|15,06|| align=right|4,666||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71168)||1999 XQ204|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,154|| align=right|12,98|| align=right|4,520||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71169)||1999 XV204|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,157|| align=right|9,93|| align=right|4,276||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71170)||1999 XE206|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,068|| align=right|11,26|| align=right|5,373||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71171)||1999 XG206|| align=right|13,7|| align=right|3,100|| align=right|0,107|| align=right|12,58|| align=right|5,456||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71172)||1999 XK206|| align=right|13,8|| align=right|3,100|| align=right|0,041|| align=right|11,22|| align=right|5,459||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71173)||1999 XA209|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,201|| align=right|8,75|| align=right|4,502||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71174)||1999 XO210|| align=right|13,3|| align=right|2,919|| align=right|0,069|| align=right|15,63|| align=right|4,987||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71175)||1999 XS212|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,154|| align=right|9,31|| align=right|4,105||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71176)||1999 XT212|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,157|| align=right|6,84|| align=right|4,317||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71177)||1999 XA213|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,167|| align=right|8,48|| align=right|4,585||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71178)||1999 XB213|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,186|| align=right|8,10|| align=right|4,189||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71179)||1999 XM213|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,078|| align=right|8,49|| align=right|4,223||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71180)||1999 XG214|| align=right|13,3|| align=right|2,983|| align=right|0,066|| align=right|11,56|| align=right|5,151||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71181)||1999 XA215|| align=right|15,1|| align=right|3,015|| align=right|0,124|| align=right|13,06|| align=right|5,235||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71182)||1999 XB215|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,084|| align=right|4,84|| align=right|4,608||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71183)||1999 XO215|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,197|| align=right|7,62|| align=right|4,655||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71184)||1999 XJ217|| align=right|15,8|| align=right|2,754|| align=right|0,305|| align=right|0,25|| align=right|4,570||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71185)||1999 XS220|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,028|| align=right|15,86|| align=right|4,442||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71186)||1999 XX222|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,049|| align=right|10,49|| align=right|5,458||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71187)||1999 XG224|| align=right|15,1|| align=right|2,802|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|4,690||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71188)||1999 XH224|| align=right|14,9|| align=right|2,834|| align=right|0,219|| align=right|10,11|| align=right|4,771||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71189)||1999 XL229|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,188|| align=right|11,79|| align=right|4,378||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71190)||1999 XO229|| align=right|14,4|| align=right|2,816|| align=right|0,124|| align=right|8,78|| align=right|4,725||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71191)||1999 XX229|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,147|| align=right|7,95|| align=right|4,486||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71192)||1999 XC230|| align=right|14,2|| align=right|2,812|| align=right|0,129|| align=right|14,27|| align=right|4,716||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71193)||1999 XG231|| align=right|13,0|| align=right|3,098|| align=right|0,144|| align=right|19,64|| align=right|5,451||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71194)||1999 XH231|| align=right|13,3|| align=right|3,116|| align=right|0,083|| align=right|18,17|| align=right|5,499||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71195)||1999 XO231|| align=right|13,2|| align=right|3,149|| align=right|0,155|| align=right|13,09|| align=right|5,587||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71196)||1999 XP233|| align=right|14,2|| align=right|2,396|| align=right|0,174|| align=right|13,03|| align=right|3,707||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71197)||1999 XE234|| align=right|15,6|| align=right|2,754|| align=right|0,091|| align=right|7,22|| align=right|4,570||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71198)||1999 XX234|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,251|| align=right|5,23|| align=right|4,061||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71199)||1999 XM236|| align=right|14,2|| align=right|2,644|| align=right|0,135|| align=right|11,64|| align=right|4,297||MBA||5. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71200)||1999 XT236|| align=right|14,7|| align=right|2,617|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|4,232||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71201)||1999 XL239|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,150|| align=right|13,80|| align=right|4,393||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71202)||1999 XJ241|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,180|| align=right|16,25|| align=right|4,366||MBA||12. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71203)||1999 XK242|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,084|| align=right|10,50|| align=right|4,408||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71204)||1999 XQ242|| align=right|14,1|| align=right|2,661|| align=right|0,211|| align=right|14,22|| align=right|4,341||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71205)||1999 XD244|| align=right|15,9|| align=right|2,745|| align=right|0,331|| align=right|7,96|| align=right|4,548||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71206)||1999 XK244|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,094|| align=right|15,19|| align=right|4,413||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71207)||1999 XB245|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,114|| align=right|14,91|| align=right|4,416||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71208)||1999 XO248|| align=right|14,9|| align=right|2,635|| align=right|0,168|| align=right|12,62|| align=right|4,278||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71209)||1999 XX248|| align=right|14,9|| align=right|2,689|| align=right|0,127|| align=right|15,74|| align=right|4,409||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71210)||1999 XE256|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|5,65|| align=right|4,609||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71211)||1999 XO257|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,096|| align=right|10,15|| align=right|4,211||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71212)||1999 XX257|| align=right|14,5|| align=right|2,696|| align=right|0,151|| align=right|12,93|| align=right|4,427||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(71213)||1999 XA259|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|4,55|| align=right|4,142||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71214)||1999 XG261|| align=right|13,7|| align=right|3,239|| align=right|0,111|| align=right|18,80|| align=right|5,828||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71215)||1999 XY261|| align=right|13,8|| align=right|2,600|| align=right|0,145|| align=right|27,27|| align=right|4,193||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71216)||1999 YP1|| align=right|15,8|| align=right|2,645|| align=right|0,243|| align=right|13,22|| align=right|4,302||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71217)||1999 YQ1|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,193|| align=right|16,96|| align=right|4,034||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71218)||1999 YF5|| align=right|13,4|| align=right|3,159|| align=right|0,061|| align=right|16,92|| align=right|5,613||MBA||27. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71219)||1999 YK6|| align=right|14,6|| align=right|2,599|| align=right|0,059|| align=right|15,33|| align=right|4,190||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71220)||1999 YY8|| align=right|16,3|| align=right|2,526|| align=right|0,133|| align=right|3,36|| align=right|4,015||MBA||31. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(71221)||1999 YL9|| align=right|15,3|| align=right|2,787|| align=right|0,189|| align=right|7,11|| align=right|4,651||MBA||31. december 1999||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(71222)||1999 YQ9|| align=right|14,2|| align=right|3,080|| align=right|0,132|| align=right|10,58|| align=right|5,404||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71223)||1999 YF10|| align=right|16,5|| align=right|2,676|| align=right|0,095|| align=right|4,24|| align=right|4,377||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71224)||1999 YW12|| align=right|15,2|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|11,42|| align=right|4,432||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71225)||1999 YU13|| align=right|14,1|| align=right|3,092|| align=right|0,118|| align=right|3,91|| align=right|5,436||MBA||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71226)||1999 YG14|| align=right|15,3|| align=right|3,023|| align=right|0,121|| align=right|0,45|| align=right|5,256||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71227)||1999 YO15|| align=right|15,6|| align=right|2,653|| align=right|0,064|| align=right|2,75|| align=right|4,321||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71228)||1999 YP15|| align=right|15,5|| align=right|2,843|| align=right|0,047|| align=right|2,77|| align=right|4,793||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71229)||1999 YD17|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,172|| align=right|5,43|| align=right|5,707||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71230)||1999 YR17|| align=right|13,7|| align=right|3,131|| align=right|0,201|| align=right|17,80|| align=right|5,538||MBA||17. december 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(71231)||1999 YY22|| align=right|15,9|| align=right|2,763|| align=right|0,147|| align=right|8,05|| align=right|4,593||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71232)||1999 YH26|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,179|| align=right|13,79|| align=right|4,342||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71233)||2000 AC|| align=right|14,9|| align=right|2,632|| align=right|0,313|| align=right|6,71|| align=right|4,268||MBA||1. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71234)||2000 AE2|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,104|| align=right|6,12|| align=right|4,049||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(71235)||2000 AD3|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,125|| align=right|8,15|| align=right|4,992||MBA||4. januar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(71236)||2000 AC5|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,072|| align=right|5,02|| align=right|5,603||MBA||3. januar 2000||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(71237)||2000 AJ7|| align=right|14,7|| align=right|2,721|| align=right|0,072|| align=right|4,59|| align=right|4,487||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71238)||2000 AL7|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,253|| align=right|5,04|| align=right|4,109||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71239)||2000 AM7|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,119|| align=right|10,23|| align=right|4,673||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71240)||2000 AU7|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,084|| align=right|14,83|| align=right|4,182||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71241)||2000 AG8|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,196|| align=right|6,67|| align=right|4,218||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71242)||2000 AQ8|| align=right|16,6|| align=right|2,691|| align=right|0,229|| align=right|4,66|| align=right|4,415||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71243)||2000 AK9|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,199|| align=right|7,17|| align=right|4,293||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71244)||2000 AM9|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,153|| align=right|14,48|| align=right|4,246||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71245)||2000 AE10|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,114|| align=right|15,75|| align=right|4,340||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71246)||2000 AB11|| align=right|15,7|| align=right|2,662|| align=right|0,280|| align=right|7,03|| align=right|4,343||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71247)||2000 AJ11|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,153|| align=right|2,84|| align=right|4,410||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71248)||2000 AJ13|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,092|| align=right|3,47|| align=right|4,569||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71249)||2000 AK14|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,172|| align=right|13,39|| align=right|4,423||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71250)||2000 AS14|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,201|| align=right|1,61|| align=right|4,047||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov